Соучек — () — чеське прізвище.

Відомі носії:
 Людвік Соучек (1926—1978) — чеський письменник-фантаст.
 Томаш Соучек ( 1995) — чеський футболіст, півзахисник.
 Філіп Соучек ( 2000) — чеський футболіст, півзахисник.

Чеські прізвища